Joseph Coffey ist der Name folgender Personen:

* Joseph Coffey (Polizist) (1938–2015), US-amerikanischer Kriminalbeamter
 Joseph Coffey (Bischof) (* 1960), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof im US-Militärordinariat